Amman steht für:

 Amman, die Hauptstadt des Königreiches Jordanien
 Gouvernement Amman in Jordanien

Amman ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Amman (17. Jh.), Schweizer Bildhauer
 Erasmus Amman († wahrscheinlich 1556), Augsburger Spruchdichter
 Hanery Amman (1952–2017), Schweizer Musiker
 Ignaz Ambros von Amman (1753–1840), deutscher Kartograf und Landesgeometer

 Jost Amman (1539–1591), schweizerisch-deutscher Maler, Zeichner, Kupferstecher und Autor in Nürnberg
 Kaspar Amman (* Mitte des 15. Jahrhunderts–1524), Humanist, Augustiner-Eremit
 Matthäus Amman von Ammansegg († 1601), steirischer Landschaftssekretär 

Siehe auch:

 Aman (Begriffsklärung)
 Amann
 Ammann